

Кале — місто, штат Мен
 Кале — місто, штат Вермонт

Кале () — місто у Франції, адміністративний центр департаменту Па-де-Кале
 Кале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Кале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

 Кале (рослина) — однорічна овочева рослина родини капустяних.